Connecticut, een staat in de Verenigde Staten
 Connecticut (rivier), een rivier in het noordoosten van de Verenigde Staten
 Connecticut Lakes, het beginpunt van de rivier Connecticut
 Connecticut Avenue, een van de hoofdstraten van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C
 Connecticut Bicentennials, een voormalige Amerikaanse voetbalclub uit Hartford, Connecticut
 Connecticut Panhandle, een panhandle van de Amerikaanse staat Connecticut op de plek waar het een hapje uit de staat New York neemt